Rißbach und Rissbach sind Gewässernamen:

 Rißbach, rechter Zufluss der Isar bei Vorderriß, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; kommt aus Tirol
 Rißbach (Alpbach), rechter Zufluss des Alpbachs (zum Tegernsee) vor Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Rissbach (Alsbach),  linker Zufluss des Alsbachs (zur Ill) in Marpingen, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Rißbach (Jagst), im Oberlauf Hollenbach, rechter Zufluss der Jagst in Ailringen, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Rißbach (Rothbach), vielleicht auch Riesbach, rechter Oberlauf des Rothbachs (zum Schwarzen Regen) bis Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Rissbach (Vils), linker Zufluss der Vils in Ried, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Riß
 Rißgraben